Краснооктя́брьский — посёлок городского типа в Медведевском районе Республики Марий Эл России. Образует одноимённое муниципальное образование Краснооктябрьский со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположен в 9 км к северо-западу от Медведево, железнодорожная станция Нолька.

История 
Посёлок возник в 1931 году как жилой посёлок Митькинского лесного прорабского пункта объединения «Марилес». В 1951 году посёлок Митькино получил статус посёлка городского типа и название Краснооктябрьский.

Население

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты Медведевского района
Посёлки городского типа Марий Эл
Переименованные населённые пункты России
Муниципальные образования Медведевского района
Городские поселения Марий Эл